Францис Кемп (; 24 декабря 1876 — 21 октября 1952) — известный латгальский и латышский общественно-политический деятель, писатель, журналист. Автор термина "латгальцы" применительно к латышам северо-восточной части Латвии, отец латгальского возрождения.

Биография 
Сын богатого крестьянина, Францис Кемп родился 24 декабря 1876 года в Спружеве Макашенской волости Резекненского края.. Он рано потерял родителей и вырос в семье дяди по матери, приходившегося родственником поэту Петерису Миглиниексу. Мальчику дали хорошее образование: он учился в нескольких школах, в прогимназии и католической  семинарии (ныне МЦА) в Санкт-Петербурге. Среди его педагогов был Ф. Трасун.

Ушёл из семинарии в 1900 году, то ли из-за конфликта  с руководством, то ли из-за нежелания соблюдать целибат.  В том же 1900 году  Кемп предложил называть коренное население историко-культурной области в восточной части Латвии, входившей в состав Витебской губернии,  сильно отличавшееся от остальных латышей в культурном, языковом и религиозном смысле, латгальцами. Он активно ратовал за отмену существовавшего запрета печати на латинице. В 1900 году, несмотря на запрет, издал азбуку для латгальских детей «Lementars latvīšu Barn», а в 1901 году молитвенник «Zalta altaris, dzīsmu un lyugšonu gromota». Для издания этих книг Кемп продал доставшееся от отца наследство за три тысячи золотых рублей и напечатал книги во французской типографии Петербурга. С помощью духовенства распространял книги в Латгалии.

В 1901 году молодой человек экстерном сдал экзамены в одной из петербургских гимназий и добровольно вступил в Измайловский лейб-гвардии полк, с 1902 — офицер. В том же году поступил в Институт гражданских инженеров императора Николая I. С 1908 работал в качестве помощника инженера. Из-за активной общественной деятельности и недостатка средств образование закончил лишь в 1913 году.

Организовал в Санкт-Петербурге нелегальный молодежный кружок Guņkurs («Костер»), издававший в 1903 году журнал Zvaigzne («Звезда»). В 1904-1905 году выпускал первую газету на латгальском языке Gaisma ("Cвет". -- латг.), вышло 26 номеров.

Участник Первой мировой войны. В составе Архангельского пехотного полка 5-й пехотной дивизии сражался на Галицком фронте. Был награждён орденом Святой Анны III и IV степени и орденом Святого Станислава III степени.

В 1916 Кемп основал в Латгалии нелегальную рабочую партию, близкую по идеологии эсерам, в апреле 1917 стал издавать газету «Ļiaužu Bolss» (Голос народа, -- латг.). Он выступал за полную экспроприацию земли помещиков и передачу её крестьянам, против такого радикального решения выступили другие латгальские лидеры, среди которых был Ф. Трасун. Весной 1917 года в качестве представителя своей партии Кемп участвовал в работе Петроградского Совета, работал в составе предпарламента, который защищал идею создания Латгальского местного самоуправления.

Был инициатором и активным участником подготовки Конгресса латышей Латгалии в Резекне 26-27 апреля (9-10 мая) 1917 года. Вместе с 38 своими сторонниками покинул конгресс, так как не получил поддержки своей идее укрепления самостоятельности Латгалии с тем, чтобы она не попала в вассальное подчинение более развитым в национально-культурном отношении Видземе и Курземе. Он считает, что Латгалии сперва необходимо самой получить политическую автономию от России и только потом принимать решение об объединении с Курземе и Видземе.

После Октябрьской революции 1917 года большевики объявили газету «Ļiaužu Bolss» контрреволюционной и Кемп под угрозой смерти в 1918 году вернулся в Латвию.

Был временно исполняющим обязанности главы г. Резекне. Избирался делегатом Конституционной латышской ассамблеи, участвовал в разработке Конституции Латвии.

После окончания Второй мировой войны 25 марта 1949 г. был депортирован из Латвии. Проживал в деревне Михайловка неподалеку от Томска. В Михайловской четырёхлетней школе Ф. Кемп обучал латгальскому языку детей-земляков, по вечерам дома обучал грамоте и их взрослых родителей.

Кемпс погиб в 1952 году на пожаре, получив сильные ожоги, пытаясь спасти свои рукописи, а в 1991 году его прах был перевезён в Латгалию и захоронен в д. Звиргздене Лудзенского района.

Автор книги «Судьбы Латгалии».

Посмертно награждён Командорским орденом Трёх Звёзд.

Примечания

Ссылки 
 Латгальские корни

Латышские писатели
Латгальский язык
Участники Первой мировой войны (Россия)
Общественные деятели Латвии
Командоры ордена Трёх звёзд
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Погибшие на пожаре
Похороненные в Лудзенском крае
Главы Резекне
Латгальские писатели